Adrian Van Oyen (1994-), Australisch stand-upcomedian.
 Cees van Oyen (1936-2007), Nederlands acteur, stemacteur en cabaretier.
 Cornelius van Oyen (1886-1954), Duits-Nederlands olympisch schutter.
 Franciscus Johannes Maria Smits van Oyen (1895-1984), Nederlands politicus. 
 Franky Van Oyen (1962-), voormalig Belgisch wielrenner.
 George Auguste Vorsterman van Oyen (1836-1915), Nederlands hoofdonderwijzer te Aardenburg en landbouwpionier.
 Hendrik van Oyen (1898-1980), hoogleraar wijsgerige inleiding, wijsbegeerte van de godsdienst en zedekunst
 Hendrik Willem van Oijen (1607-1669), Nederlands majoor en officier in de Militaire Willems-Orde.
 Herbert van Oyen (15??-1622), heer van Figenhof, schepen en burgemeester van Tiel en schepen van Zandwijk.
 Herman Willem van Oijen (1819-1866), Nederlands militair, officier Militaire Willems-Orde.
 Johannes Theodorus Maria Smits van Oyen (1888–1978), heer van Eckart en in Oyen, was een Nederlands bestuurder.
 Johannes Theodorus Smits (1823-1898), Nederlands politicus.
 Josephus Smits van Oyen (1786-1845), voormalig wethouder van Eindhoven. 
 Liny van Oyen (1933-), Nederlands televisiepresentatrice.
 Ludolph Hendrik van Oyen (1889-1953), luitenant-generaal en commandant militaire luchtvaart Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger.
 Merijn van Oijen (1973-), Nederlands roeier.
 Petra van Oyen (1961-), Duits onderneemster, voormalig sport-presentator en tennisser.
 Sofie Oyen (1992-), Belgisch tennisspeelster.
 Schimmelpenninck van der Oye (1418-heden), oud adellijk geslacht.
 Willem van Oyen (1921-2004), glazenier en industrieel vormgever.